Baré
 Bare (album)
 Bare (Anglia)
 Bare (gmina Busovača)
 Bare (gmina Despotovac)
 Bare (gmina Jajce)
 Bare (gmina Kolašin)
 Bare (gmina Nikšić)
 Bare (gmina Prijepolje)
 Bare (gmina Rekovac)
 Bare (gmina Sjenica)
 Bare (gmina Šavnik)
 Bare (kanton bośniacko-podriński)
 Bare (kanton hercegowińsko-neretwiański)
 Bare (kanton sarajewski)
 Bare (kanton zachodniohercegowiński)
 Bare (kanton zenicko-dobojski)
 Bare (miasto Kraljevo)
 Bare (miasto Novi Pazar)
 Bare (okręg braniczewski)
 Bare (okręg szumadijski)
 Bare (Republika Serbska)